EE-T1 Osório — бразильский основной боевой танк. Спроектирован в 1983—1985 годах бразильской фирмой «Энжеса» и предназначался как для вооружения бразильской армии, так и на экспорт, в основном арабским странам (Саудовская Аравия, Ирак, Ливия, Алжир). Изготовлено 4 прототипа в 1985—1986 годах. Однако армия Бразилии остановилась на закупке германского танка «Леопард-2», а потенциальные зарубежные покупатели предпочли закупку танков у США и Франции, так что в серийное производство танк не пошёл, хотя на его шасси заранее был спроектирован целый ряд машин.

Назван в честь маршала Мануэла Луиса Осорио.

Модификации 
 Osório EE-T1 — вариант для бразильской армии, произведено три прототипа в 1985 году
 Osório EE-T2 — экспортный вариант, со 120-мм гладкоствольной пушкой. Произведён всего один прототип в 1986 году

Литература 
 Е. Викторов. Бразильский танк «Озорио» // «Зарубежное военное обозрение», № 10, 1990, стр. 27—29.
 М. Барятинский. Средние и основные танки зарубежных стран 1945—2000 (Часть 1). — М.: Бронеколлекция, выпуск № 3, 2001.
 С. Викторов. Бразильский танк EE-T «Озорио» // «Зарубежное военное обозрение», № 2 (767), 2011, стр. 51—53.

Ссылки 
 
 

Танки по алфавиту
Танки Бразилии
Основные боевые танки
T1 Osório